Bachstein ist der Familienname folgender Personen:

 Heimo Bachstein (1937–2011), deutscher Cineast, Filmkritiker und Filmwissenschaftler
 Herrmann Bachstein (1834–1908), deutscher Eisenbahnpionier und Initiator vieler Eisenbahnstrecken in Deutschland
 Mathias Bachstein (* 1986),  österreichischer Fußballspieler

Unternehmen:
 Verkehrsbetriebe Bachstein

Siehe auch:

 Bachenstein